Rivalba ima više značenja:
 Rivalba, Alessandria
 Rivalba, Parma
 Rivalba, Torino